Ericsson – globalna firma telekomunikacyjna
 Sony Ericsson – producent telefonów komórkowych. Firma ta rozpoczęła swoją działalność w 2001 r. przez połączenie firm Sony i Ericsson. Od 2011 r. nosi nazwę Sony Mobile Communications
 Ericsson – jeden z wariantów nazwiska Eriksson
 John Ericsson (1803–1889) – szwedzki inżynier i wynalazca
 Marcus Ericsson (ur. 1990) – szwedzki kierowca wyścigowy
 Martin Ericsson (ur. 1980) – szwedzki piłkarz
 Sigvard Ericsson (ur. 1930) – szwedzki łyżwiarz szybki

Zobacz też 
 Ericson
 Erickson
 Ericksson
 Erikson
 Eriksson